Sławno (gromada w powiecie gnieźnieńskim)
 Sławno (gromada w powiecie opoczyńskim)
 Sławno (gromada w powiecie radomskim)
 Sławno (gromada w powiecie sławieńskim)